Озол () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Озол, Альфред Мартынович (1898—1971) — советский и латвийский агроном, растениевод, государственный деятель и академик АН Латвийской ССР (1951—1971).
 Озол, Альфред Эрнестович (1891—1979) — советский учёный-эпидемиолог.
 Озол, Иван Петрович (1878—1968) — латышский социал-демократ, депутат Государственной думы II созыва от Риги.
 Озол, Карл Янович (1896—1938) — латышский советский поэт.
 Озол, Ольгерт Густавович (1914—1976) — латышский учёный в области теории механизмов и машин.
 Озол, Эльмарс Альфредович (1922—1981) — советский учёный-кардиолог, сын А. Э. Озола.
 Озол, Юрий Карлович (1923—1942) — советский военнослужащий, геройски погиб в годы Великой Отечественной войны

См. также 
 Озолс
 Озолин
 Озолиньш